Corporales (León) es el nombre de varias localidades:
 Corporales, localidad del municipio de Truchas (León).
 Corporales, localidad del municipio de Barjas.